Cet article regroupe les plus grands records du tennis.

Il regroupe les performances les plus notables dans les tournois du Grand Chelem (Grand Chelem et ses nombreux dérivés), ainsi que les classements afférant aux nombres de titres remportés par catégorie ou toutes confondues depuis les débuts du tennis.

Il recense, pour la période commençant au début de l'ère Open, en 1968, toutes les performances notables, classements dans les tournois du Grand Chelem.

Il liste également les principaux records sur l'ensemble du circuit (records de victoires, de tournois remportés, de finales jouées consécutivement ou non, sur l'ensemble d'une carrière ou sur une saison et les principaux ratios y afférant, records liés aux classements ATP et WTA, au service, à la longueur des matchs, records de précocité et de longévité).

Convention 
Dans l'ensemble de cet article, on utilisera les abréviations suivantes :
 Aus : Open d'Australie ;
 RG : Internationaux de France de tennis ;
 Wim : Tournoi de Wimbledon ;
 US : US Open de tennis.

En l'absence de précision dans le titre de la section, les records concernent les dames et messieurs.

Termes utilisés :
 Le Grand Chelem et ses dérivés :
 Grand Chelem : fait de remporter les  éponymes la même saison (= année calendaire) ;
 Grand Chelem doré : idem plus un titre aux Jeux olympiques ;
 Grand Chelem en carrière : fait de remporter au moins une fois chacun des  en carrière ;
 Grand Chelem de finales : atteindre les  la même année ;
 Petit Chelem : fait de remporter 3 des  ;
 Petit Chelem de finales : atteindre 3 des .

En Grand Chelem depuis les débuts du tennis

Le Grand Chelem et ses dérivés

Toutes épreuves confondues 
Aucun joueur ni aucune joueuse n'a réalisé le Grand Chelem dans toutes les épreuves (simple dames ou messieurs, double dames ou messieurs et double mixte).

Aucun joueur ni aucune joueuse n'a remporté les quatre tournois du Grand Chelem consécutivement dans toutes les épreuves (simple dames ou messieurs, double dames ou messieurs et double mixte), y compris en considérant les séries étalées sur deux années calendaires.

En revanche, trois joueuses ont remporté les quatre tournois du Grand Chelem consécutivement dans deux épreuves, y compris en considérant les séries étalées sur deux années calendaires :

Trois joueuses mais aucun joueur ont remporté les quatre tournois du Grand Chelem sur l'ensemble de leur carrière dans toutes les épreuves (simple dames, double dames, double mixte) :

En simple

Le Grand Chelem 
Deux joueurs et trois joueuses ont réalisé le Grand Chelem en simple dames ou messieurs :

Deux joueurs et cinq joueuses ont également réalisé le Grand Chelem étalé sur deux années calendaires en simple dames ou messieurs,  c'est-à-dire remporté les quatre tournois du Grand Chelem consécutivement, mais sur deux années calendaires (il n'est, bien entendu, pas tenu compte ici des séries de 4 GC incluant des années calendaires pleines) :

Huit joueurs et dix joueuses ont remporté les quatre tournois du Grand Chelem en simple dames ou messieurs sur l'ensemble de leur carrière :

Le « Petit Chelem » 
Onze joueurs et huit joueuses ont également réalisé le « Petit Chelem » (trois des quatre tournois majeurs dans la même année calendaire) :

Le « Grand Chelem de finales » 
Sept joueurs et sept joueuses (depuis le début de l'ère Open pour les femmes) ont atteint les finales des quatre tournois du Grand Chelem au cours de la même année calendaire (« Grand Chelem de finales ») :

Quatre joueurs et sept joueuses ont également atteint, depuis le début de l'ère Open, les finales des quatre tournois du Grand Chelem consécutivement, mais étalées sur deux années calendaires (il n'est, bien entendu, pas tenu compte ici des séries incluant des années calendaires pleines) :

En carrière : Grand Chelem et « Grand Chelem de finales » 
Huit joueurs et dix joueuses ont remporté les quatre tournois du Grand Chelem sur l'ensemble de leur carrière (entre parenthèses, l'année où le quatrième titre du Grand Chelem a été remporté) :

Dix joueurs et quatorze joueuses ont atteint, depuis le début de l'ère Open, les finales des quatre tournois du Grand Chelem sur l'ensemble de leur carrière (entre parenthèses, l'année où ils ont atteint la finale du quatrième titre majeur) :

En double dames et messieurs 
Deux joueurs et quatre joueuses ont réalisé le Grand Chelem en double dames ou messieurs :

Quatre joueurs et sept joueuses ont également réalisé le Grand Chelem en double dames ou messieurs étalé sur deux années calendaires :

Vingt-quatre joueurs et vingt joueuses ont remporté les quatre tournois du Grand Chelem en double dames ou messieurs sur l'ensemble de leur carrière :

En double mixte 
Deux joueurs et une joueuse ont réalisé le Grand Chelem en double mixte :

Aucun joueur, mais une joueuse a également réalisé le Grand Chelem en double mixte étalé sur deux années calendaires :

Neuf joueurs et six joueuses ont remporté les quatre tournois du Grand Chelem en double mixte sur l'ensemble de leur carrière :

Titres en Grand Chelem 
 Les joueurs en gras sont en activité.
 série en cours : 
 Les cases jaunes sont le record de la colonne (du tournoi).

Toutes épreuves confondues 

Les finales de double mixte de l'Open d'Australie n'ont pu être jouées en 1965 et 1969 à cause de mauvaises conditions météorologiques. Chaque titre a donc été "partagé" et attribué aux 4 finalistes. Ils sont comptabilisés pour les concernés des 2 tableaux ci-dessus, en l'occurrence Margaret Smith Court (pour les 2 finales en question), John Newcombe (1965) et Fred Stolle (1969).

Toutes épreuves confondues par tournoi

En simple 

 Titres dans les tournois du Grand Chelem 

 Titres consécutifs dans les tournois du Grand Chelem 

 GC : Grand Chelem soit remporter les 4 tournois sur l'année.

 Chez les hommes, seuls Rafael Nadal et Novak Djokovic ont réussi à remporter une série de Grand Chelem sur 3 surfaces différentes (Gazon, Terre Battue et Dur).
  Helen Wills Moody a remporté consécutivement les 14 tournois du Grand Chelem auxquels elle a participé entre 1927 et 1933. N'ayant cependant jamais pris part à l'Open d'Australie, ayant manqué 3 Roland-Garros, 1 Wimbledon et 2 US Open sur la période.

 Titres dans un même tournoi du Grand Chelem 

 Titres consécutifs dans un même tournoi du Grand Chelem 

Jusqu'en 1911 à l'US Open et jusqu'à 1921 à Wimbledon, le vainqueur de l'édition précédente était qualifié pour le Challenge Round (la finale) de l'édition suivante (à l'image de ce qui se fait actuellement dans la Coupe de l'America), ce qui facilita grandement la tâche de joueurs comme William Renshaw ou Richard Sears pour établir leurs séries respectives.

En double 
 Titres en doubles dames et messieurs par équipe dans les tournois du Grand Chelem 

 Titres en doubles dames et messieurs par joueur/joueuse dans les tournois du Grand Chelem 

 Titres dans un même tournoi du Grand Chelem par joueur/joueuse en double 

 Titres consécutifs dans un même tournoi du Grand Chelem par joueur/joueuse en double 

 Titres en double mixte par équipe dans les tournois du Grand Chelem 

 Titres en double mixte par joueur/joueuse dans les tournois du Grand Chelem

Depuis le début de l’Ère Open (1968) en simple par catégorie de tournoi

En Majeurs (Grand Chelem, Masters et J.O.) 
Section mise à jour à la suite de l'Open d'Australie 2023 au lundi 30 janvier 2023.
On regroupe sous l’appellation "Majeur" les tournois du Grand Chelem, le Masters de fin d'année et les J.O..
Les J.O. ne se déroulent que depuis 1988 dans l'ère Open et tous les 4 ans.
 Les joueurs en gras sont en activité.
 série en cours : 
 Les cases jaunes sont le record de la colonne (du tournoi).

Titres 
Mis à jour à la suite de l'Open d'Australie 2023.
Les joueurs et joueuses suivants ont remporté les 6 majeurs :

Hommes et femmes confondus,  Steffi Graf est l'unique joueuse à avoir détenu les 6 majeurs en même temps, à l'issue de son titre olympique de 1988, jusqu'à l'attribution du masters 1988, soit du 01/10 au 20/11/1988.

En carrière 
 Titres majeurs :

 Titres majeurs consécutifs :
Les plus longues séries de titres majeurs consécutifs, une série s'arrête si un joueur ne participe pas au majeur suivant.

* Le Masters de tennis féminin a été créé en 1971.

Par tournoi 
 Titres dans un même majeur :

 Titres consécutifs dans un même majeur :

  Steffi Graf a également remporté les Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984, mais le tennis était alors réintroduit en sport de démonstration. Ce titre n'est donc pas officiellement reconnu. Idem pour  Stefan Edberg, vainqueur chez les messieurs cette même année.

Finales 
Mis à jour à la suite de l'Open d'Australie 2023.
Les joueurs et joueuses suivantes ont atteint la finale des 6 majeurs :

En carrière 
 Finales disputées en majeurs :

 Finales consécutives disputées en majeurs :

Par tournoi 
 Finales disputées dans un même tournoi majeur :

 Finales consécutives disputées dans un même tournoi majeur :

Demi-finales 
Mis à jour à la suite de l'Open d'Australie 2023.

En carrière 
 Demi-finales disputées en majeurs :

 Demi-finales consécutives disputées en majeurs :

Par tournoi 
 Demi-finales disputées dans un même majeur :

 Demi-finales consécutives disputées dans un même majeur :

* L'Open d'Australie n'est pas organisé en 1986.

En Grand Chelem 
 Les joueurs en gras sont en activité
 Série en cours : 
 Pour les titres, finales, participations,  une case en jaune est un record sur l'ensemble de l'ère Open (et pas seulement le record du tableau)

Titres 
Mis à jour à la suite de l'Open d'Australie 2023.

Les joueurs et joueuses suivantes ont remporté les 4 tournois du Grand Chelem :

En carrière 
 Titres en Grand Chelem :

 Titres consécutifs en Grand Chelem :

 Pourcentage de titres en Grand Chelem :

 Titres en Grand Chelem sur des années successives :

 Précocité des titres en Grand Chelem :

Par saison 
  

 

 Doublés sur une saison en Grand Chelem :

 Série de doublés sur une saison en Grand Chelem :

 Les doublés gazon / terre battue hommes :

 Les doublés gazon / terre battue dames :

 Saisons et titres en Grand Chelem :

 Saisons consécutives et titres en Grand Chelem :

Par tournoi 
 Titres par Grand Chelem hommes :

 Titres par Grand Chelem dames :

 Records de titres par surface hommes : 

 Records de titres par surface dames :

 Pourcentage de titre par Grand Chelem avec un minimum de cinq participations :

 Titres dans 1, 2, 3 ou 4 tournois du Grand Chelem :

 Titres consécutifs dans 1, 2, 3 ou 4 tournois du Grand Chelem :

* Seuls les titres acquis pendant l'ère Open sont pris en compte.

Finales 
Mis à jour à la suite de l'Open d'Australie 2023.

Les joueurs et joueuses suivantes ont atteint les finales des 4 tournois du Grand Chelem :

En carrière 
 Finales disputées en Grand Chelem :

 Finales consécutives disputées en Grand Chelem :

 Pourcentage de finales en Grand Chelem :

Par saison 
 Le  a été réalisé par 3 joueurs et 7 joueuses :

 
 Doublés de finales sur une saison en Grand Chelem :

 Série de doublés de finales sur une saison en Grand Chelem :

 Saisons et finales en Grand Chelem :

 Saisons et séries de finales en Grand Chelem :

Par tournoi 
 Pourcentage de finale par Grand Chelem avec un minimum de cinq participations :

 Records de finales par surface hommes :

 Records de finales par surface dames :

Demi-finales 
Mis à jour à la suite de l'Open d'Australie 2023.

En carrière 
 Demi-finales disputées en Grand Chelem :

 Demi-finales consécutives disputées en Grand Chelem :

À noter le record exceptionnel de demi-finales consécutives que détient  Chris Evert dans les tournois du Grand Chelem auxquels elle a pris part : elle a atteint consécutivement les demi-finales des 34 tournois du Grand Chelem (les 34 premiers de sa carrière) auxquels elle a participé entre 1971 et 1983 (et même 48 demi-finales des 49 tournois du Grand Chelem auxquels elle a participé entre 1971 et 1987), n'ayant pas pris part à 10 Open d'Australie, 5 Roland-Garros et 1 Wimbledon entre 1971 et 1983.
 Pourcentage de demi-finales en Grand Chelem :

Par tournoi 
 Demi-finales disputées par Grand Chelem :

 Demi-finales consécutives disputées par Grand Chelem :

* L'Open d'Australie n'est pas organisé en 1986.
 Pourcentage de demi-finales par Grand Chelem (avec un minimum de cinq participations) :

Quarts de finale 
Mis à jour à la suite de l'Open d'Australie 2023.

En carrière 
 Quarts de finale disputés en Grand Chelem :

 Quarts de finale consécutifs disputés en Grand Chelem :

 Jimmy Connors a atteint consécutivement les quarts de finale des 27 tournois du Grand Chelem auxquels il a participé entre Wimbledon 1973 et Roland-Garros 1983, mais, durant cette période, il n'a pas pris part à 8 Open d'Australie (1973 et de 1976 à 1982) et 5 Roland-Garros (1974 à 1978).

Par tournoi 
 Quarts de finale disputés par Grand Chelem :

 Série de quarts de finale par Grand Chelem :

* L'Open d'Australie n'est pas organisé en 1986.

Participations, matchs disputés, séries de victoires et de sets 
Sous-section mise à jour à la suite de l'Open d'Australie 2023.

En carrière 
 Participations en Grand Chelem :

 Participations consécutives en Grand Chelem :

 Matchs disputés en Grand Chelem :

 Matchs remportés en Grand Chelem :

 Pourcentage de victoires en Grand Chelem :

 Victoires consécutives en Grand Chelem :

 Sets consécutifs remportés en Grand Chelem :

* dont un set non terminé.

Par tournoi 
 Victoires consécutives par Grand Chelem :

*1  Novak Djokovic a remporté 27 rencontres consécutivement (de 2019 à 2023) mais sans participer à l'édition 2022.
*2 / Monica Seles a réalisé sa série de 33 victoires consécutives à sa première participation mais a manqué les éditions de 1994 et 1995.
*3  Chris Evert a réalisé sa série de 29 victoires (de 1974 à 1981) mais sans participer aux éditions 1976, 1977 & 1978.
 Sets consécutifs remportés par Grand Chelem (lorsque le vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem ne participe pas à une ou plusieurs des éditions ultérieures de ce même tournoi, sa série est considérée comme toujours en cours) :

 Matchs remportés et disputés par Grand Chelem hommes :

 Matchs remportés et disputés par Grand Chelem dames :

 Pourcentage de victoires par Grand Chelem (avec un minimum de cinq participations) :

Autres 
Mis à jour à la suite de l'Open d'Australie 2023.
 Les finales perdues

 En carrière 
En ayant gagné un tournoi du Grand Chelem en carrière :

Hommes :
 11 :  Ivan Lendl,  Roger Federer et  Novak Djokovic
Dames :
 16 :  Chris Evert

Sans avoir gagné de tournoi du Grand Chelem :

Hommes :
 3 :  Tony Roche : Wimbledon 1968, US Open 1969 et 1970 (mais a remporté 1 titre avant l'ère Open : Roland-Garros 1966).
Dames :
 4 :  Helena Suková (Open d'Australie 1984, US Open 1986, Open d'Australie 1989, US Open 1993)

Avant le premier titre :

Hommes :
 4 :  Ivan Lendl (Roland-Garros 1981, US Open 1982 et 1983, Open d'Australie 1983, puis  à Roland-Garros 1984)
 4 :  Andy Murray (US Open 2008, Open d'Australie 2010 et 2011, Wimbledon 2012, puis  à l'US Open 2012).
Dames :
 4 :  Kim Clijsters (Roland-Garros 2001 et 2003, US Open 2003, Open d'Australie 2004, puis 1er titre à l'US Open 2005)

 Par tournoi

Joueurs n'ayant pas gagné le tournoi concerné :

Hommes :
 Open d'Australie : 5 :  Andy Murray (2010, 2011, 2013, 2015, 2016)
 Roland-Garros : 2 :  Dominic Thiem (2018, 2019),  Robin Soderling (2009, 2010) et  Àlex Corretja (1998, 2001).
 Wimbledon : 3 :  Andy Roddick (2004, 2005, 2009)
 US Open : 4 :  Björn Borg (1976, 1978, 1980, 1981)
Femmes :
 Open d'Australie : 2 :  Venus Williams (2003, 2017),  Arantxa Sánchez Vicario (1994, 1995),  Mary Joe Fernández (1990, 1992),  Helena Suková (1984, 1989)
 Roland-Garros : 2 :  Dinara Safina (2008, 2009),  Kim Clijsters (2001, 2003),  Martina Hingis (1997, 1999),  Ann Haydon-Jones (1968, 1969 ; elle a cependant gagné le tournoi deux fois avant l'ère Open)
 Wimbledon : 2 :  Justine Henin (2001, 2006),  Arantxa Sánchez Vicario (1995, 1996), / Hana Mandlíková (1981, 1986)
 US Open : 4 :  Evonne Goolagong (1973, 1974, 1975, 1976) 

Avant le premier titre :

Hommes :
 Open d'Australie : 2 :  Marat Safin (2002, 2004, puis victoire en 2005)
 Roland-Garros : 3 :  Novak Djokovic (2012, 2014, 2015 puis victoire en 2016) et  Roger Federer (2006, 2007, 2008, puis victoire en 2009)
 Wimbledon : 3 : / Goran Ivanišević (1992, 1994, 1998, puis victoire en 2001)
 US Open : 3 :  Ivan Lendl (1982, 1983, 1984, puis victoire en 1985)
Femmes :
 Open d'Australie : 3 :  Evonne Goolagong (1971, 1972, 1973, puis victoire en 1974)
 Roland-Garros : 2 :  Simona Halep (2014, 2017, puis victoire en 2018)
 Wimbledon : 2 :  Jana Novotná (1993, 1997, puis victoire en 1998)
 US Open : 2 : / Hana Mandlíková (1980, 1982, puis victoire en 1985)
 Pourcentage Titres / finales disputées en Grand Chelem (avec un minimum de dix finales) :

 Grand Chelem remportés sans concéder un set :

Seuls cinq joueurs et dix-neuf joueuses sont parvenus à remporter un tournoi du Grand Chelem sans perdre un set (entre parenthèses, le nombre de sets disputés) :

Emma Raducanu, issue des qualifications, a remporté 20 sets consécutifs : 6 en qualifications et 14 dans le tableau principal.

À l'inverse, c'est Björn Borg qui a le ratio sets gagnés/perdus le plus défavorable, 19/8 à Roland-Garros 1974 lors de sa première victoire.
 Plus petits nombres de jeux perdus par un vainqueur dans chacun des tournois du Grand Chelem (dans le format actuel, à savoir : 128 joueurs dans le tableau, et matchs en cinq sets à chaque tour chez les hommes) :

  Plus grands écarts entre les tournois en simple (chez les hommes) :
 Entre deux finales :  Petr Korda, Roland-Garros 1992 et Open d'Australie 1998, soit 5 ans et 8 mois
 Entre la première et la dernière finale :  Rafael Nadal, Roland Garros 2005 et Roland Garros 2022, soit 17 ans
 Entre deux titres :  Arthur Ashe, Open d'Australie 1970 et Wimbledon 1975, soit 5 ans et 5 mois
 Entre le premier et le dernier titre :  Rafael Nadal, Roland Garros 2005 et Roland Garros 2022, soit 17 ans
 Plus grands écarts entre les tournois en simple (chez les femmes) :
 Entre deux finales :  Venus Williams, Wimbledon 2009 et Open d'Australie 2017, soit 7 ans et 6 mois
 Entre la première et la dernière finale :  Serena Williams, US Open 1999 et US Open 2019, soit 20 ans
 Entre deux titres :  Virginia Wade, Open d'Australie 1972 et Wimbledon 1977, soit 5 ans et 5 mois
 Entre le premier et le dernier titre :  Serena Williams, US Open 1999 et Open d'Australie 2017, soit 17 ans et 4 mois

  Titres en Grand Chelem remportés le plus tardivement en simple durant l'ère Open  :

 6-0, 6-0, 6-0
 Roland-Garros 1968 :  (1/64) Nikola Špear bat Daniel Contet
 Roland-Garros 1987 :  (1/32) Karel Nováček bat Eduardo Bengoechea
 Wimbledon 1987 :  tour (1/64) Stefan Edberg bat Stefan Eriksson
 US Open 1987 :  (1/64) Ivan Lendl bat Barry Moir
 Roland-Garros 1993 :  (1/32) Sergi Bruguera bat Thierry Champion
 Matchs avec quatre tie-breaks sur cinq manches jouées 
 Wimbledon 2002 : Richard Krajicek bat Mark Philippoussis 7-6, 6-7, 7-6, 6-7, 6-4 en huitième de finale
 US Open 1983 : Johan Kriek bat Roscoe Tanner 6-7, 3-6, 7-6, 7-6, 7-6 en seizième de finale
 US Open 1971 : Stanley Matthews bat D. Richard Russell 6-7, 6-7, 7-6, 7-6, 6-3 au premier tour
 Wild card :
  Goran Ivanišević à Wimbledon 2001, est le seul joueur à gagner un tournoi du Grand Chelem avec une wild card
  Kim Clijsters à l'US Open 2010, est la seule femme à avoir gagné un tournoi du Grand Chelem avec une wild card
  Jimmy Connors en 1991 et  Henri Leconte en 1992 ont atteint les demi-finales.
 Qualifiés : 
  Emma Raducanu à l'US Open 2021, est la seule qualifiée, hommes et femmes confondus, à avoir remporté un tournoi du Grand Chelem.
 cinq qualifiés ont réussi à atteindre les demi-finales :
  John McEnroe à Wimbledon 1977
  Bob Giltinan à l'Open d'Australie 1977 (décembre)
  Filip Dewulf à Roland-Garros 1997
  Vladimir Voltchkov à Wimbledon 2000
  Aslan Karatsev à Open d'Australie 2021
 trois qualifiées ont réussi à atteindre les demi-finales, en plus d'Emma Raducanu :
 Christine Dorey à l'Open d'Australie 1978
 Alexandra Stevenson à Wimbledon 1999
 Nadia Podoroska à Roland-Garros 2020
 Lucky loser : six lucky loser (repêchés) ont réussi à atteindre les 1/8 de finale :
  Bernard Mitton et  Jaidip Mukerjea à Wimbledon 1973 (80 joueurs avaient boycotté le tournoi)
  John McCurdy à Wimbledon 1983
  Dick Norman à Wimbledon 1995
  David Goffin à Roland-Garros 2012
  Stéphane Robert à l'Open d'Australie 2014

En Masters 1000 (hommes, depuis 1990) 
Les joueurs en gras sont en activité. Section mise à jour après le Masters d'Indian Wells 2023.

Titres 
 Les cases jaunes sont le record du tournoi.
 Les colonnes tournois sont toutes des abréviations (explications et détails en faisant glisser la souris dessus).

En carrière 

 En remportant le Masters de Cincinnati 2018,  Novak Djokovic est devenu le seul joueur de l'histoire du tennis à avoir remporté le Golden Masters en simple, c'est-à-dire l'ensemble des 9 Masters 1000. En remportant le Masters de Cincinnati 2020, il est devenu le seul à posséder au moins deux titres dans les 9 Masters 1000.

Par tournoi

Par surface

Statistiques

Quelques records 
 Titres consécutifs :
 5 :  Novak Djokovic remportant (IW) puis (MI), (MAT), (RM) et (CA) en 2011 (en manquant 1 tournoi) ; (PB) puis (IW), (MI), (MC) et (RM) en 2014-15 (en manquant 1 tournoi).
 Titres consécutifs sans manquer de tournoi :
 4 :  Rafael Nadal remportant (MAT) puis (RM), (CA) et (CI) en 2013.  Novak Djokovic remportant (SH), puis (PB), (IW) et (MI) en 2013-2014 ; (PB) puis (IW), (MI) et (MC) en 2014-2015 ; (SH), puis (PB), (IW) et (MI) en 2015-2016.
 Titres sur une saison :
 6 :  Novak Djokovic remportant (IW) puis (MI), (MC), (RM), (SH) et (PB) en 2015.
 Finales consécutives :
 11 :  Novak Djokovic de 2014 à 2016 (en manquant 1 tournoi).
 Finales consécutives sans manquer de tournoi :
 7 :  Novak Djokovic en 2015-16.
 Finales sur une saison :
 8 :  Novak Djokovic en 2015.
 Demi-finales consécutives :
 12 :  Novak Djokovic de 2014 à 2016 (en manquant 1 tournoi).
 Demi-finales consécutives sans manquer de tournoi :
 9 :  Rafael Nadal en 2009-10.
 Demi-finales sur une saison :
 8 :  Rafael Nadal en 2013 et  Novak Djokovic en 2015.
 Quarts de finale consécutifs :
 21 :  Rafael Nadal de 2008 à 2010.
 Matchs consécutifs gagnés :
 31 :  Novak Djokovic en 2011 (en manquant 1 tournoi).
 Matchs consécutifs gagnés sans manquer de tournoi :
 23 :  Rafael Nadal en 2013 et  Novak Djokovic en 2013-14.
 Matchs gagnés sur une saison :
 39 :  Novak Djokovic en 2015.
 Années en remportant au moins un titre :
 15 ans :  Rafael Nadal
 Années consécutives en remportant au moins un titre :
 10 ans :  Rafael Nadal
 Plus long match en 2 sets gagnants :
 4 h 02 :  Rafael Nadal bat  Novak Djokovic en 1/2 finale de Madrid (2009).
 Plus long match en 3 sets gagnants :
 5 h 14 :  Rafael Nadal bat  Guillermo Coria en finale de Rome (2005).
 Plus jeune vainqueur d'un tournoi :
 18 ans 5 mois :  Michael Chang à Toronto (1990).
 Plus jeune vainqueur d'un match :
 15 ans 9 mois :  Richard Gasquet à Monte-Carlo (2002).
 Plus vieux vainqueur d'un tournoi :
 37 ans 7 mois :  Roger Federer à Miami (2019).
 Plus vieux vainqueur d'un match :
 40 ans 11 jours :  Ivo Karlović à Indian Wells (2019).

Depuis le début de l'ère Open en simple sur l'ensemble du circuit

Les circuits ATP et WTA (depuis l'ère Open)

En carrière 
Mis à jour après le Tournoi de Dubaï au lundi 6 mars 2023.

Global 
 Titres et Finales:

Le record absolu de tournois remportés chez les hommes depuis les débuts du tennis est détenu par  Rod Laver avec 200 tournois, mais il s'agit d'un chiffre cumulant ses victoires sur le circuit amateur, puis le circuit professionnel et enfin le circuit Open.
	
Chez les femmes, si l'on tient compte des tournois remportés avant l'ère Open,  Margaret Smith Court détient 191 titres pour 232 finales.

 Matchs remportés :

 Pourcentage de victoires :

Par surface

Sur dur 
Messieurs :

Le classement des 10 meilleures performances sur dur par matchs remportés, titres et pourcentage de victoires au 20/03/2023.

Dames :

Sur terre battue 
Messieurs :

Le classement des 10 meilleures performances sur terre battue par matchs remportés, titres et pourcentage de victoires au 06/06/2022.

Dames :

Sur gazon 
Messieurs :

Le classement des 10 meilleures performances sur gazon par matchs remportés, titres et pourcentage de victoires au 18/07/2022.

Dames :

Sur moquette 
Messieurs :

Le classement des 10 meilleures performances sur moquette par matchs remportés, titres et pourcentage de victoires au 01/01/2009 (date de disparition complète de la moquette comme surface de jeu au tennis).

Dames :

Par environnement

En extérieur 
Le classement des 10 meilleures performances en extérieur par matchs remportés, titres et pourcentage de victoires au 20/03/2023.

Messieurs : 

 Dames :

En intérieur 
Le classement des 10 meilleures performances en intérieur par matchs remportés, titres et pourcentage de victoires au 21/11/2022.

Messieurs : 

 Dames :

Sous pression (hommes uniquement)

Le classement des 10 meilleures performances dans les matchs en 5 sets par matchs joués, matchs remportés et pourcentages de victoires au 30/01/2023 .
(NB : ce classement regroupe uniquement les joueurs de l'ère Open, certains joueurs sont absents par rapport à celui proposé par l'ATP)

Contre un top 10 
Le classement des 10 meilleures performances dans les matchs contre un top 10 par nombre de rencontres, de victoires et pourcentage de victoires au 06/03/2023 .

Records sur une saison 
Les records du nombre de tournois remportés sur une saison sont détenus par :

À partir de 10 tournois remportés, en gras série en cours

Les records du nombre de matchs remportés sur une saison sont détenus par :
 Hommes :
  Guillermo Vilas : 134, en 1977
  Ilie Năstase : 121, en 1973
  Ilie Năstase : 119, en 1972
  Ivan Lendl : 110, en 1980
  Rod Laver : 106, en 1969
  Brian Gottfried : 106, en 1977
  Ivan Lendl : 106, en 1982

 Femmes :
  Margaret Smith Court : 109, en 1970

Les meilleurs pourcentages de victoires sur une saison sont détenus par :
 Hommes :

 Dames :

Les classements ATP et WTA 
Ci-après, limité au top 10 des meilleures performances ; les records de semaines, de semaines consécutives passées en tête du classement ATP ou WTA. Il s'agit de semaines réelles et non de semaines publiées (environ 45 publications sur 52 semaines). Le classement ATP comptabilise les points sur les 52 dernières semaines de compétitions, finir une saison n°1 signifie donc être le meilleur joueur sur l'année calendaire.
Suivent les records de saisons et saisons consécutives terminées à la place de n°1, puis de titres de champion du monde.
 Section mise à jour le lundi 13 mars 2023.
 les joueurs en gras sont en activité.
 .
 Semaines n°1 :

 Semaines consécutives n°1 :

* Si Björn Borg, qui a été numéro un pendant une seule semaine, n'avait pas alors interrompu cette série, Jimmy Connors aurait été numéro un mondial jusqu'en avril 1979, pendant 245 semaines.
** Steffi Graf a partagé la place de numéro un mondiale avec Monica Seles du 15/08/1995 au 03/11/1996 et du 18/11/1996 au 24/11/1996 (décision de la WTA).
*** Aucune semaines comptabilisées entre le 23/03/2020 et le 23/08/2020 après l'arrêt du tennis en raison de la pandémie de Covid-19. Ashleigh Barty met fin à sa carrière fin mars 2022, pendant sa série. 
 Saisons n°1 :

 Saisons consécutives n°1 :

 Les titres de « Champion du monde » (décerné depuis 1978) sont détenus par :

Services et aces (depuis 1991) 
Le service le plus rapide a été mesuré à , record établi en 2012 par Samuel Groth au tournoi Challenger de Busan. Mais seuls les records de vitesse ayant été réalisés sur le circuit principal (tournois ATP et Coupe Davis) sont homologués. Le record de vitesse est officiellement en la possession de John Isner.

Palmarès :

  en 2016 par John Isner en Coupe Davis
  en 2011 par Ivo Karlović en Coupe Davis
  en 2012 par Milos Raonic au Masters du Canada
  en 2004 par Andy Roddick en Coupe Davis
  en 2004 par Joachim Johansson en Coupe Davis
  en 2014 par Feliciano López
  en 2016 par Hubert Hurkacz
  en 2012 par Jerzy Janowicz à Paris-Bercy.
  en 2015 par Marius Copil
  en 2021 par Alexander Zverev
  en 2006 par Taylor Dent
  en 2007 par Ernests Gulbis
  en 1998 par Greg Rusedski

Chez les femmes, le service le plus rapide a été effectué par Sabine Lisicki à  lors du tournoi de Stanford 2014. Elle est suivie par Venus Williams avec un service à  réalisé lors de l'US Open 2007.

Le record du nombre d'aces sur une seule rencontre est détenu par John Isner avec 113 aces qui devance Nicolas Mahut avec 103 aces. Ces deux records ont été réalisés durant le même match à Wimbledon en 2010. Avec un total de 216 aces, il s'agit donc aussi de la rencontre où le plus grand nombre d'aces a été servi.

Le record du nombre d'aces sur une seule rencontre en deux sets gagnants est détenu par Ivo Karlović avec 45 aces, record réalisé en 2015 au tournoi de Halle. Chez les dames, la détentrice est Sabine Lisicki qui a réalisé 27 aces au tournoi de Birmingham la même semaine.

Le record du nombre total d'aces par les deux joueurs sur une seule rencontre en deux sets gagnants est détenu par John Isner et Gilles Müller avec 69 aces (43 pour l'Américain et 26 pour le Luxembourgeois) au tournoi du Queen's 2016.

Le record du nombre d'aces sur un seul tournoi est détenu par John Isner avec 214 aces lors du tournoi de Wimbledon 2018.

Le record du nombre d'aces sur une seule saison est détenu par Goran Ivanišević avec  aces en 1996.

Le record du nombre d'aces consécutifs en une rencontre est détenu par Sam Querrey avec 10 aces consécutifs lors du tournoi d'Indianapolis 2007, en quart de finale face à James Blake.

Le record du nombre d'aces en carrière est détenu par John Isner avec  aces.

Vitesse de service (avant 1991) 
Le record du service le plus rapide est détenu par l'Américain "Big Bill" Tilden, à une vitesse de  en 1931. Cependant, compte tenu du matériel utilisé à cette époque, tant pour le jeu que pour la mesure de la vitesse, ce chiffre est relativement improbable, bien qu'ayant été référencé dans le Livre Guinness des records.

Précocité et longévité 
Le plus jeune vainqueur d'un tournoi ATP fut Aaron Krickstein à 16 ans, 2 mois et 13 jours (Tel-Aviv, 1983).

La plus jeune vainqueur d'un tournoi WTA fut Tracy Austin à 14 ans et 28 jours (Portland, 1977).

Le plus jeune vainqueur d'un match sur le circuit ATP fut Franco Davín à 15 ans et 1 mois (Buenos Aires, 1985).

La plus jeune vainqueur d'un match sur le circuit WTA fut Mary Joe Fernández à 13 ans et 6 mois (Miami, 1985).

Le plus jeune vainqueur du tournoi des Masters fut John McEnroe à 19 ans, 10 mois et 29 jours (New York, 1979).

Le plus jeune vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem fut Michael Chang à 17 ans, 3 mois et 18 jours (Roland-Garros, 1989).

Le plus vieux vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem fut Ken Rosewall à 37 ans, 2 mois et 1 jour (Open d'Australie, 1972).

La plus jeune vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem fut Martina Hingis à 16 ans, 3 mois et 26 jours (Australian Open 1997).

Le plus jeune vainqueur d'un match dans un tournoi du Grand Chelem fut Michael Chang à 15 ans, 6 mois et 10 jours (US Open, 1987).

La plus jeune vainqueur d'un match dans un tournoi du Grand Chelem fut Steffi Graf à 13 ans, 11 mois et 10 jours (Roland-Garros, 1983).

Le plus jeune joueur à avoir remporté les quatre tournois du Grand Chelem (ère Open) fut Rafael Nadal à 24 ans, 3 mois et 10 jours (lors de sa victoire à l'US Open 2010).

La plus jeune joueuse à avoir remporté les quatre tournois du Grand Chelem (ère Open) fut Steffi Graf à 19 ans, 2 mois et 27 jours (lors de sa victoire à l'US Open 1988).

Le plus vieux vainqueur d'un tournoi ATP fut Pancho Gonzales à 43 ans, 8 mois et 28 jours (Des Moines, 1972).

La plus vieille vainqueur d'un tournoi WTA fut Billie Jean King à 39 ans, 7 mois et 23 jours (Birmingham, 1983).

Le plus jeune joueur  au classement ATP fut Carlos Alcaraz à 19 ans, 4 mois et 7 jours (septembre 2022).

La plus jeune joueuse  au classement WTA fut Martina Hingis à 16 ans, 6 mois et 1 jour (mars 1997).

Le plus vieux joueur  au classement ATP fut Roger Federer à 36 ans et 10 mois (juin 2018).

La plus vieille joueuse  au classement WTA fut Serena Williams à 35 ans, 4 mois et 4 jours (30 janvier 2017).

Records de tailles 
Entre parenthèses le meilleur classement et en gras les joueurs en activité.
Plus de  ayant été dans le top 100 :
 2,11 m :  Ivo Karlović (), né en 1979
 2,11 m :  Reilly Opelka (), né en 1997
 2,08 m :  John Isner (), né en 1985
 2,03 m :  Kenny de Schepper (), né en 1987
 2,03 m :  Kevin Anderson (), né en 1986
 2,03 m :  Thomas Schoorel (), né en 1989
 2,03 m :  Jerzy Janowicz (), né en 1990
 2,03 m :  Dick Norman (), né en 1971
 2,01 m :  Chris Guccione (), né en 1985
 2,01 m :  Marc Rosset (), né en 1970
 2,01 m :  Alexander Popp (), né en 1976
 2,01 m :  Michiel Schapers (), né en 1959
Les plus grands joueurs à avoir gagné un tournoi du Grand Chelem sont l'Argentin Juan Martín del Potro, le Croate Marin Čilić et le Russe Daniil Medvedev, , en 2009, 2014 et 2021 et le plus petit l'Australien Rod Laver, , en 1968 (ère Open). Le Philippin Felicisimo Ampon (1920-1997) mesurait autour d'1,50 m.

En 2019, les joueurs les plus petits du top 100 sont l'Argentin Diego Schwartzman (1,70 m) et le Japonais Yoshihito Nishioka (1,70 m). Le Croate Ivo Karlović et l'Américain Reilly Opelka (2,11 m) sont les plus grands.

Les séries records (depuis le début de l'ère Open)

Victoires consécutives 
Outdoor = extérieur ; indoor = intérieur (en salle)

Les records de victoires consécutives toutes surfaces confondues (selon l'ATP) sont détenus par :
 Hommes :
 Guillermo Vilas (46, en 1977) = (46 / terre battue outdoor) perd par abandon contre Ilie Năstase à Aix-en-Provence.
 Ivan Lendl (44, en 1981-1982) = (20 / terre battue, 15 / indoor dur, 5 / dur, 4 / moquette) perd contre Yannick Noah sur dur à La Quinta
 Novak Djokovic (43 en 2010-2011) = (26 / dur, 17 / terre battue) perd contre Roger Federer sur terre battue à Roland-Garros
 John McEnroe (42, en 1984) = (27 / moquette, 15 / terre battue) perd contre Ivan Lendl sur terre battue à Roland-Garros
 Roger Federer (41, en 2006-2007) = (24 / dur, 12 / indoor dur, 5 / moquette) perd contre Guillermo Cañas sur dur à Indian Wells 
 Björn Borg (41, en 1979-1980) = (21 / moquette, 5 / dur, 15 / terre battue) perd contre Guillermo Vilas sur terre battue à la World Team Cup
 Femmes :
 Martina Navrátilová (74, en 1984)
 Steffi Graf (66, en 1989-1990)
 Martina Navrátilová (58, en 1986-1987)
 Margaret Smith Court (57, en 1972-1973)
 Chris Evert (55, en 1974)
 Martina Navrátilová (54, en 1983-1984)

Les records de victoires consécutives sur les différentes surfaces sont détenus par :
 Hommes :
Terre battue (outdoor/indoor) :
 Rafael Nadal (81, de 2005 à 2007) (toutes en outdoor) perd contre Roger Federer
 Guillermo Vilas (53, en 1977) (toutes en outdoor) perd par abandon contre Ilie Năstase
 Björn Borg (46, de 1977 à 1979) (toutes en outdoor) perd par abandon contre Eliot Teltscher
Gazon :
 Roger Federer (65, de 2003 à 2008) perd contre Rafael Nadal
 Björn Borg (41, de 1976 à 1981) perd contre John McEnroe
Dur (outdoor/indoor) :
 Roger Federer (56, de 2005 à 2006) (46 / outdoor, 10 / indoor) perd contre Rafael Nadal
 Roger Federer (36, de 2006 à 2007) (24 / outdoor, 12 / indoor) perd contre Guillermo Cañas
 Novak Djokovic (35, de 2010 à 2011) (33 / outdoor, 2 / indoor) perd contre Andy Murray
 Pete Sampras (34, de 1996 à 1997) (19 / outdoor, 15 / indoor) perd contre Bohdan Ulihrach
Dur (outdoor) :
 Roger Federer (46, de 2005 à 2006) (outdoor) perd contre Guillermo Cañas
 Novak Djokovic (33, de 2010 à 2011) (outdoor) perd contre Andy Murray
Dur (indoor) :
 John McEnroe (46, de 1978 à 1987) perd contre Johan Kriek
 Novak Djokovic (35, de 2012 à 2015), perd contre Roger Federer
 Ivan Lendl (30, de 1980 à 1983) perd contre Henri Leconte
Moquette :
 John McEnroe (65, de 1983 à 1985) perd contre Joakim Nyström
Indoor :
 Ivan Lendl (66, de 1981 à 1983) = (49 / moquette, 17 / dur) perd contre John McEnroe sur moquette
 John McEnroe (53, de 1983 à 1984) = (43 / moquette, 10 / dur) perd contre Henrik Sundström sur terre battue
Outdoor :
 Guillermo Vilas (46, en 1977) = (46 / terre battue outdoor) perd par abandon contre Ilie Năstase

 Femmes
Sur terre battue : Chris Evert (125, en 1973-1979)
Sur gazon : Martina Navrátilová (69, en 1982-1987)

Tournois et finales consécutifs (chez les hommes) 
Le record de tournois consécutifs remportés sur le circuit ATP est détenu par Björn Borg et Ivan Lendl (8, respectivement en 1979-1980 et 1981-1982), qui devancent Guillermo Vilas, John McEnroe, Roger Federer et Novak Djokovic (7, respectivement en 1977, 1984, 2006-2007, 2011).

Le record de finales consécutives sur le circuit ATP est détenu par Ivan Lendl (18, en 1981-1982), qui devance Roger Federer (17, en 2005-2006) et Novak Djokovic (17, en 2015-2016).

Le record de victoires consécutives en finales de tournoi ATP est détenu par Roger Federer (24, de 2003 à 2005), qui devance Rafael Nadal (14, en 2005-2006), Björn Borg (12, en 1979-1980) et John McEnroe (12, en 1984-1985).

Le record de victoires dans un même tournoi ATP est détenu par Rafael Nadal à Roland Garros (14, de 2005 à 2008, 2010 à 2014, 2017 à 2020 et 2022).

Le record de victoires consécutives dans un même tournoi ATP est détenu par Rafael Nadal au tournoi de Monte-Carlo (8, de 2005 à 2012).

Autres séries records (chez les hommes) 
Le record de victoires consécutives dans un tournoi est détenu par Rafael Nadal avec 46 victoires consécutives à Monte-Carlo entre 2005 et 2013. Suivi par Rafael Nadal à Barcelone et Björn Borg à Wimbledon avec 41 matchs remportés consécutivement.

Le record de victoires consécutives contre des joueurs du top 10 est détenu par Roger Federer avec 24 victoires consécutives contre des joueurs du top 10 (2003-2005), la deuxième meilleure série ayant été réalisée par lui-même (17, en 2006-2007).

Le record de victoires consécutives dans des matchs en cinq sets est détenu par Björn Borg avec 14 victoires consécutives dans des matchs en cinq sets (1975-1980).

Le record de tie-breaks remportés consécutivement est détenu par Andy Roddick avec 18 tie-breaks consécutifs (2007), qui devance Pete Sampras (16, en 2000-2001) et Roger Federer (15, en 2006-2007).

Le record daces consécutifs dans un même match est détenu par Sam Querrey avec 10 aces consécutifs (face à James Blake en quart de finale du tournoi d'Indianapolis 2007).

Le record de balles de match sauvées (ère Open) : 12 au  de Roland-Garros en 2013 (Tommy Haas bat John Isner 7-5, 7-6, 4-6, 6-7, 10-8).

Le record de balles de match sauvées : 18 à la Coupe Davis 1930 (Wilmer Allison bat Giorgio De Stefani 4-6, 7-9, 6-4, 8-6, 10-8, 2 à 2-5 dans le  et 16 à 1-5 dans le cinquième set).

Le record de balles de match sauvées en finale de Grand Chelem : 6 à Wimbledon en 1927 (Henri Cochet bat Jean Borotra 4-6, 4-6, 6-3, 6-4, 7-5).

Record de victoires sans défaite contre un même adversaire :
 18 Novak Djokovic contre Gaël Monfils (2005-2022)
 18 Rafael Nadal contre Richard Gasquet (2004-2022)
 17 Roger Federer contre David Ferrer (2003-2017)
 17 Roger Federer contre Mikhail Youzhny (2000-2017)
 17 Björn Borg contre Vitas Gerulaitis (1974-1981)
 17 Ivan Lendl contre Tim Mayotte (1980-1990)

Record de face-à-face sur une année : 8, Roger Federer contre Jo-Wilfried Tsonga (6-2) en 2011, Roger Federer contre Juan Martín del Potro (6-2) en 2012 et Novak Djokovic contre Roger Federer (5-3) en 2015.

Matchs les plus longs 
En 3 sets gagnants et 2 sets gagnants, en temps et en jeux, avant et après l'introduction du Jeu décisif*, en simple messieurs et simple dames depuis les débuts du tennis.
(Sur le circuit ATP, ITF et aux Jeux olympiques ; évolutif en fonction des nouvelles découvertes)
 * Sous plusieurs formes depuis 1970, depuis 1979 il est joué à 6 jeux partout sauf dans la  à l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon ; introduction en Coupe Davis en 1989 sauf dans la  manche.

En 5 manches simples messieurs

En temps 
Match le plus long depuis l'ère Open (1968)
Wimbledon 2010 au  : John Isner bat Nicolas Mahut, 6-4, 3-6, 6-7, 7-6, 70-68 en  sur 3 jours (voir le compte rendu).

Match le plus long, sur 1 jour
Wimbledon 2010 au  : John Isner bat Nicolas Mahut, 6-4, 3-6, 6-7, 7-6, 70-68 en  sur 3 jours,  lors de la .
Pour un match entier
Coupe Davis 2015 au  : Leonardo Mayer bat João Souza, 7-6, 7-6, 5-7, 5-7, 15-13 en .

Match le plus long, par compétition
Open d'Australie 2012 en finale : Novak Djokovic bat Rafael Nadal, 5-7, 6-4 6-2 6-7, 7-5 en .
Roland-Garros 2004 au  : Fabrice Santoro bat Arnaud Clément, 6-4, 6-3, 6-7, 3-6, 16-14 en  sur 2 jours.
Wimbledon 2010 au  : John Isner bat Nicolas Mahut, 6-4, 3-6, 6-7, 7-6, 70-68 en  sur 3 jours.
US Open 1992 en 1/2 finale : Stefan Edberg bat Michael Chang, 6-7, 7-5, 7-6, 5-7, 6-4 en  sur 2 jours.
Coupe Davis 2015 au  : Leonardo Mayer bat João Souza, 7-6, 7-6, 5-7, 5-7, 15-13 en .
Masters 1000 de Rome 2005 en finale : Rafael Nadal bat Guillermo Coria, 6-4, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 en .
Masters 1988 en finale : Boris Becker bat Ivan Lendl, 5-7, 7-6, 3-6, 6-2, 7-6 en .

Plus longue finale
Open d'Australie 2012 : Novak Djokovic bat Rafael Nadal, 5-7, 6-4 6-2 6-7, 7-5 en .
Roland-Garros 1982 : Mats Wilander bat Guillermo Vilas, 1-6, 7-6, 6-0, 6-4 en .
Wimbledon 2019 : Novak Djokovic bat Roger Federer, 7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12 en .
US Open 1988 : Mats Wilander bat Ivan Lendl 6-4, 4-6, 6-3, 5-7, 6-4 .
Masters 1000 de Rome 2005 : Rafael Nadal bat Guillermo Coria, 6-4, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 en .
Masters 1988 : Boris Becker bat Ivan Lendl, 5-7, 7-6, 3-6, 6-2, 7-6 en .
Jeux olympiques 1992 : Marc Rosset bat Jordi Arrese, 7-6, 6-4, 3-6, 4-6, 8-6 en .

En nombre de jeux 
Match le plus long depuis l'ère Open (1968)
Wimbledon 2010 au  : John Isner bat Nicolas Mahut, 6-4, 3-6, 6-7, 7-6, 70-68 en 183 jeux sur 3 jours.

Match le plus long, par compétition
Open d'Australie 1970 en 1/4 de finale : Dennis Ralston bat John Newcombe 19-17, 20-18, 4-6, 6-3 en 93 jeux.
Roland-Garros 1951 en 1/2 finale : Eric Sturgess bat Ken McGregor, 10-8, 7-9, 8-6, 5-7, 9-7 en 76 jeux tout comme 2012 au  : Paul-Henri Mathieu bat John Isner, 6-7, 6-4, 6-4, 3-6, 18-16 en 76 jeux également.
Wimbledon 2010 au  : John Isner bat Nicolas Mahut, 6-4, 3-6, 6-7, 7-6, 70-68 en 183 jeux sur 3 jours.
US Open 1969 au  : Frank Robbins bat Donald Dell, 22-20, 9-7, 6-8, 8-10, 6-4 en 100 jeux.
Coupe Davis 1982 zone américaine 1/2 finale : Harry Fritz bat Jorge Andrew, 16-14, 11-9, 9-11, 4-6, 11-9 en 100 jeux.
Coupe Davis 1985 groupe mondial 1/2 finale : Michael Westphal bat Tomáš Šmíd, 6-8, 1-6, 7-5, 11-9, 17-15 en 85 jeux.
Jeux olympiques 1920  : Gordon Lowe bat Ávgoustos Zerléndis, 14-12, 8-10, 5-7, 6-4, 6-4 en 76 jeux.

Match le plus long, par compétition, avec tie-break
Open d'Australie 2003 en 1/4 de finale : Andy Roddick bat Younès El Aynaoui 4-6, 7-6, 4-6, 6-4, 21-19 en 83 jeux.
Roland-Garros 2012 au  : Paul-Henri Mathieu bat John Isner, 6-7, 6-4, 6-4, 3-6, 18-16 en 76 jeux.
Wimbledon 2010 au  : John Isner bat Nicolas Mahut, 6-4, 3-6, 6-7, 7-6, 70-68 en 183 jeux.
US Open 1979 au  : John Lloyd bat Paul McNamee 5-7, 6-7, 7-5, 7-6, 7-6 en 63 jeux.
Masters 1996 en finale : Pete Sampras bat Boris Becker 3-6, 7-6, 7-6, 6-7, 6-4 en 58 jeux.
Masters 1000 de Hambourg 1999 en finale : Marcelo Ríos bat Mariano Zabaleta 6-7, 7-5, 5-7, 7-6, 6-2 en 58 jeux.
Coupe Davis 1991 zone américaine  : Richard Ashby bat Jose Medrano 4-6, 7-6, 6-3, 5-7, 20-18, en 82 jeux.
Coupe Davis 2009 groupe mondial 1/2 finale : Radek Štěpánek bat Ivo Karlović 6-7, 7-6, 7-6, 6-7, 16-14, en 82 jeux.
Jeux olympiques 1992 en 1/4 de finale : Goran Ivanišević bat Fabrice Santoro 6-7, 6-7, 6-4, 6-4, 8-6 en 60 jeux.

Plus longue finale
Open d'Australie 1927 : Gerald Patterson bat John Hawkes, 3-6, 6-4, 3-6, 18-16, 6-3, en 71 jeux.
Roland-Garros 1927 : René Lacoste bat Bill Tilden, 6-4, 4-6, 5-7, 6-3, 11-9, en 61 jeux.
Wimbledon 2009 : Roger Federer bat Andy Roddick, 5-7, 7-6, 7-6, 3-6, 16-14, en 77 jeux.
US Open 1949 : Pancho Gonzales bat Ted Schroeder, 16-18, 2-6, 6-1, 6-2, 6-4, en 67 jeux.
Masters 1996 : Pete Sampras bat Boris Becker 3-6, 7-6, 7-6, 6-7, 6-4 en 58 jeux.
Masters 1000 d'Hambourg 1999 en finale : Marcelo Ríos bat Mariano Zabaleta 6-7, 7-5, 5-7, 7-6, 6-2 en 58 jeux.
Coupe Davis 1996 : Arnaud Boetsch bat Nicklas Kulti 7-6, 2-6, 4-6, 7-6, 10-8, en 62 jeux (dans un  décisif).
Jeux olympiques 1992 : Marc Rosset bat Jordi Arrese, 7-6, 6-4, 3-6, 4-6, 8-6 en 56 jeux.

Plus longue finale, avec tie-break
Open d'Australie 2012 en finale : Novak Djokovic bat Rafael Nadal, 5-7, 6-4 6-2 6-7, 7-5 en 55 jeux.
Roland-Garros 1984 : Ivan Lendl bat John McEnroe 3-6, 2-6, 6-4, 7-5, 7-5, en 51 jeux.
Wimbledon 2009 : Roger Federer bat Andy Roddick, 5-7, 7-6, 7-6, 3-6, 16-14, en 77 jeux.
US Open 1980 : John McEnroe bat Björn Borg 7-6, 6-1, 6-7, 5-7, 6-4, en 55 jeux.
Coupe Davis 1996 : Arnaud Boetsch bat Nicklas Kulti 7-6, 2-6, 4-6, 7-6, 10-8, en 62 jeux (dans un  décisif).

En 3 manches simple messieurs

En temps 
Matchs les plus longs avec tie-break :
Masters de Madrid 2009 en demi-finale, Rafael Nadal bat Novak Djokovic 3-6, 7-6, 7-6 en .

Jeux olympiques à Londres 2012 en demi-finale, Roger Federer bat Juan Martín del Potro 3-6, 7-6, 19-17 en .
Qualifications Roland-Garros 2015 : Andrea Arnaboldi bat Pierre-Hugues Herbert 6-4, 3-6, 27-25 en .

En nombre de jeux 
Match le plus long :
Tournoi de Varsovie 1966 Roger Taylor bat Wiesław Gąsiorek 27-29, 31-29, 6-4, en 126 jeux.

Match le plus long (tie-break dans les deux premières manches) :
Jeux olympiques à Londres 2012 : Jo-Wilfried Tsonga bat Milos Raonic 6-3, 3-6, 25-23 en 66 jeux.

En simple dames

En temps 
Match le plus long

Tournoi de Richmond WCT 1984, au  Vicki Nelson bat Jean Hepner 6-4, 7-6 en  sur 1 jour.

À lui seul, le jeu décisif du second set a duré , dont 29 minutes rien que pour un échange, qui a nécessité 643 coups.

En 5 manches double messieurs

En temps 
Match le plus long
Coupe Davis 2013 groupe mondial  Tomáš Berdych / Lukáš Rosol battent Stanislas Wawrinka / Marco Chiudinelli 6-4, 5-7, 6-4, 6-7, 24-22 en 

Matchs les plus longs, par compétition
Jeux olympiques 2008 en 1/2 finale Simon Aspelin / Thomas Johansson battent Arnaud Clément / Michaël Llodra 7-6, 4-6, (19-17) en 
Coupe Davis 2013 groupe mondial  Tomáš Berdych / Lukáš Rosol battent Stanislas Wawrinka / Marco Chiudinelli 6-4, 5-7, 6-4, 6-7, 24-22 en 
Wimbledon 2006 Daniel Nestor / Mark Knowles battent Simon Aspelin / Todd Perry 5-7, 6-3, 6-7, 6-3, 23-21 en

En jeux 
Match le plus long
Coupe Davis 1973 Stan Smith-Erik van Dillen battent Patricio Cornejo-Jaime Fillol, lors d'un match États-Unis-Chili, 7-9, 37-39, 8-6, 6-1, 6-3, soit 122 jeux

En 3 manches double messieurs

En jeux 
Match le plus long
Tournoi de Newport 1967, Dick Leach / Dick Dell battent Len Schloss / Tom Mazu 3-6, 49-47, 22-20, en 147 jeux.

Matchs de plus de 5 h 
En simple messieurs, un seul match a dépassé les 7 heures de jeu dans l'histoire du tennis, 8 matchs ont duré plus de 6 heures et 39 plus de 5 heures

Les matchs ayant dépassé 6 heures de jeu :
 Wimbledon 2010 au  : John Isner bat Nicolas Mahut, 6-4, 3-6, 6-7, 7-6, 70-68 (3 jours)
 Coupe Davis 2015 au  : Leonardo Mayer bat João Souza, 7-6, 7-6, 5-7, 5-7, 15-13 (1 jour)
 Wimbledon 2018 en 1/2 finale : Kevin Anderson bat John Isner, 7-6, 6-7, 6-7, 6-4, 26-24 (1 jour)
 Roland-Garros 2004 au  : Fabrice Santoro bat Arnaud Clément, 6-4, 6-3, 6-7, 3-6, 16-14 (2 jours)
 Coupe Davis 1982 en 1/4 de finale : John McEnroe bat Mats Wilander, 9-7, 6-2, 15-17, 3-6, 8-6 (1 jour ; avant le tie-break).
 Coupe Davis 1987 barrage : Boris Becker bat John McEnroe, 4-6, 15-13, 8-10, 6-2, 6-2 (1 jour ; avant le tie-break).
 Roland-Garros 2020 au  : Lorenzo Giustino bat Corentin Moutet, 0-6, 7-6, 7-6, 2-6, 18-16 (2 jours)
 Coupe Davis 1989 en 1/4 de finale : Horst Skoff bat Mats Wilander, 6-7, 7-6, 1-6, 6-4, 9-7 (1 jour)

51 joueurs ont participé à un seul match ayant duré entre 5 et 6 heures (dont 20 matchs n'incluant aucun des joueurs du tableau).
Ne sont comptabilisés que les matchs sur le circuit principal (tournois ATP, Grand Chelem et Coupe Davis).

Divers 
Match le plus long en 2 sets
Au tournoi Challenger de Bordeaux 2011, Alexandre Sidorenko bat Charles-Antoine Brezac 7-6, 7-6 en 
Sur le circuit principal de l'ATP, à l'Open de Kitzbuhel en 2004, Nicolás Massú bat Mariano Zabaleta 7-6, 7-6 en 

Match le plus long en 4 sets
En Coupe Davis 2009 au , Nicolás Massú bat Stefan Koubek 6-4, 4-6, 6-4, 7-6 en 
En Grand Chelem, à Roland-Garros 2006 au , Rafael Nadal bat Paul-Henri Mathieu 5-7, 6-4, 6-4, 6-4 en 

Match de double le plus rapide, en temps
À Wimbledon 1995 au , Cristian Brandi et Marcos Ondruska battent Tommy Ho et Brett Steven en 5 secondes à la suite de l'abandon de Ho pour blessure au dos, contractée alors qu'il tentait de renvoyer le premier service du match.

Match de simple le plus rapide, en temps
 Dans un match en trois sets gagnants, lors de Wimbledon 1881 au challenge round, William Renshaw bat John Hartley 6-0, 6-1, 6-1 en 37 min.
 Dans un match en deux sets gagnants, lors de l'Open de Shanghai 2001, Francisco Clavet bat Shan Jiang 6-0, 6-0 en 25 min.
 Hors ATP, Jack Harper perdit un seul point lors de sa victoire face à J. Sandiford 6-0, 6-0 au Surrey Open Hard Court Championships en 1946 dans un match qui a duré 18 minutes.

Match le plus tardif
À l'Open d'Acapulco 2022 au 1er tour, Alexander Zverev bat Jenson Brooksby 3-6, 7-6, 6-2 en  et terminé à 

Match le plus long en temps absolu
À Wimbledon 2007 au , Rafael Nadal bat Robin Söderling 6-4, 6-4, 6-7, 4-6, 7-5 sur cinq jours.

Plus grand nombre de jeux dans un set en simple
À Wimbledon 2010 au , John Isner bat Nicolas Mahut 6-4, 3-6, 6-7, 7-6, 70-68

Plus grand nombre de jeux dans un  en double
À Wimbledon 2007, Marcelo Melo et André Sá battent Paul Hanley et Kevin Ullyett 5-7, 7-6, 4-6, 7-6, 28-26

Plus grand nombre de jeux dans un set en double
En 1973, Stan Smith et Erik van Dillen battent Patricio Cornejo et Jaime Fillol 7-9, 37-39, 8-6, 6-1, 6-3.

Jeu le plus long
Le jeu le plus long a été réalisé par le Polonais Łukasz Kubot et le Lituanien Ričardas Berankis. Durant leur premier tour de la Zone Europe/Afrique de la Coupe Davis 2015, Kubot est au service à 3-3 dans le . Le jeu a duré 36 minutes pour 48 points.

Jeu le plus court
Le jeu le plus court a été réalisé en 29 secondes par le Russe Daniil Medvedev face à Lucas Pouille lors du tournoi de Stuttgart 2019.

Plus grand nombre de points dans un match
À Wimbledon 2010, au , Nicolas Mahut inscrit 502 points alors que son adversaire, John Isner, pourtant vainqueur du match, en inscrit 478, soit un total de 980 points.

Set d'or
Remporter un set 6-0, sans perdre un seul point (6 jeux blancs / 24 points d'affilée) : réalisé deux fois sur le circuit professionnel masculin le , au  du tournoi de Delray Beach, l'Américain Bill Scanlon remporte le match en gagnant le  6-0 contre le Brésilien Marcos Hocevar ainsi qu'au  des qualifications pour l'US Open 2013, le  lorsque Julian Reister remporte le  6-0 face à son compatriote Tim Pütz, et trois fois sur le circuit professionnel féminin, la première fois en 1940 au tournoi de Cincinnati par l'Américaine Pauline Betz contre sa compatriote Catherine Wolf, ensuite lors de la Fed Cup 1995 par la Danoise Tine Scheuer-Larsen face à la Botswanaise Mmaphala Letsatle et enfin le  au  du tournoi de Wimbledon, la Kazakh Yaroslava Shvedova remporte le match en gagnant le  6-0 contre l'Italienne Sara Errani (finaliste à Roland-Garros trois semaines plus tôt).

Set le plus long
Le dernier set du match Isner - Mahut lors du tournoi de Wimbledon 2010 a duré 8 heures et 11 minutes. C'est également le plus long set de l'histoire en nombre de jeux avec un total de 138 (70-68 pour Isner).

Tie-break le plus long
En nombre de jeux, le plus long tie-break a été établi en janvier 2013 lors du troisième tour de qualification du Future de Plantation. Le monégasque Benjamin Balleret a remporté le tie-break sur le score de 36-34 dans le  face à son compatriote et coach Guillaume Couillard.
Sur le circuit principal, ce record est la propriété de Reilly Opelka et de John Isner, qui ont joué près de 46 points dans le tie-break du 2ème set de l'Open de Dallas 2022, pour une victoire 24-22 de Opelka

Matchs d'affilée remportés après avoir été mené deux sets à rien
L'Espagnol Tommy Robredo remporte trois matchs d'affilée lors de Roland-Garros 2013 après avoir été mené deux sets à rien. Avant l'ère open, le Français Henri Cochet avait réussi pareille performance en 1927 à Wimbledon.

Nombre de spectateurs
Le plus grand nombre de spectateurs pour un match de tennis masculin est de  au Cape Town Stadium du Cap en Afrique du Sud pour le match exhibition Match in Africa 6 entre Roger Federer et Rafael Nadal le . Le précédent record était de  à la Plaza de Toros à Mexico pour un match exhibition entre Roger Federer et Alexander Zverev le 23 novembre 2019.
Le plus grand nombre de spectateurs pour un match de tennis féminin est de  au stade Roi Baudouin à Bruxelles pour un match exhibition entre Kim Clijsters et Serena Williams le 8 juillet 2010. 
En une journée, c'est l'Open d'Australie à Melbourne qui a accueilli le 17 janvier 2008 un total record de  en additionnant la session diurne () et la session nocturne (). 
Pour un match de Coupe Davis, le record est de  lors de la finale France-Suisse au Stade Pierre-Mauroy à Lille en 2014.

Têtes de série
Lors du tournoi féminin de Dubaï en 2016, les huit têtes de série ont perdu dès leur entrée en lice, fait unique dans l'histoire du tennis.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Petit Chelem
 Grand Chelem
 Liste des championnes titrés en Grand Chelem (simple)
 Liste des champions titrés en Grand Chelem (simple)
 Liste des championnes titrés en Grand Chelem (double dames)
 Liste des champions titrés en Grand Chelem (double messieurs)
Records de titres au tennis masculin
Records de titres au tennis féminin
 Match Isner - Mahut lors du tournoi de Wimbledon 2010

Liens externes 
  
  Tennismania